

Brasil 
 Linha 1 do Metrô de São Paulo
 Linha 1 do Metrô do Rio de Janeiro
 Linha 1 do Metrô de Belo Horizonte
 Linha 1 do Metrô de Salvador
 Linha 1 do Metrô de Porto Alegre

Mundo 
 Linha 1 do Metropolitano de Paris
 Linha 1 (Metro de Madrid)
 Linha 1 (Metro de Barcelona)
 Linha 1 (Metro de Baku)
 Linha 1 (Metro de Lille)
 Linha 1 (Metro de Atenas)
 Linha 1 (Metro de São Petersburgo)
 Linha 1 do Metrô de Santiago

Ver também

Desambiguações de transporte